Jacob Willemsz. Delff bzw. Jakob Willemsz. Delff ist der Name folgender Personen:

* Jacob Willemsz. Delff (der Jüngere) (1619–1661), holländischer Maler und Beamter
 Jakob Willemsz. Delff (der Ältere) (~1550–1601), holländischer Maler und Kupferstecher